Клинобрюхие, или клинобрюшковые , — семейство пресноводных лучепёрых рыб из отряда харацинообразных. Обитают в тропической части Южной Америки.

Клинобрюхие сильно привязаны к поверхности воды и характеризуются специфичным телосложением. В течение эволюции у них сильно увеличилась грудная клетка по сравнению с размером тела, а также укрепились грудные мышцы. Поэтому они могут использовать грудные плавники также, как птицы используют крылья — для активного полёта. Они набирают скорость в воде при помощи хвостового плавника, при этом часто двигают грудными плавниками вверх и вниз. Они способны выпрыгнуть из воды и пролететь несколько метров, прежде чем снова погрузятся в воду.

Клинобрюхие питаются преимущественно насекомыми, пауками и другими мелкими животными, ловят которых на поверхности воды. Также их содержат в аквариумах.

Классификация

Примечания

Литература 
 Günther Sterba: Süsswasserfische der Welt, Urania-Verlag, 1990, ISBN 3-332-00109-4.

Ссылки 
 .

Харацинообразные
Семейства лучепёрых рыб